Нью́олл () — фамилия. Известные носители:

 Ньюолл, Куини (1854—1929) — английская лучница, выигравшая золотую медаль на летних Олимпийских играх 1908 года в Лондоне.
 Ньюолл, Сирил (1886—1963) — британский военный деятель, генерал-губернатор Новой Зеландии с 22 февраля 1941 года по 19 апреля 1946 года.

Другое 
 Барон Ньюолл — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства

См. также 
 Ньюэлл